Koumanovo est une ville de Macédoine du Nord, non loin de la capitale Skopje.
 Kumanovo est un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.
  est un village de Bulgarie, dans l'oblast de Varna.